Tito Gómez puede referirse a:

 Tito Gómez (cantante) (1948-2007), cantante de salsa de Puerto Rico.
 Tito Gómez (sonero) (1920-2000), cantante de son montuno de Cuba.
 Tito Gómez (actor) (1920-2000), actor de Argentina.
 Andrés Gómez (actor venezolano) (1984-), actor venezolano conocido como Tito Gómez.